Derivados del suero de leche líquido, dulce y fresco:

Suero dulce en polvo 

Es aquel que se obtiene por evaporación de la casi totalidad del agua de un suero líquido, dulce y fresco.

Suero ácido en polvo 

Es aquel que se obtiene por evaporación de la casi totalidad del agua del suero ácido líquido.

Suero deslactosado líquido y en polvo 

Es aquel que se obtiene por hidrólisis de la lactosa del suero líquido y que, una vez hidrolizado en forma líquida, puede llevarse al estado de polvo, por la evaporación de la casi totalidad del agua, en condiciones específicas de temperatura.
y también es llamado el glucógeno natural.

Es un líquido imprescindible para el ser humano,y la razón más influyente es la crisis global de proteínas disponibles al alcance de las mayorías debido a los altos costos de producción de diversas carnes indispensables para obtener valores adecuados de nutrición y en un mayor margen los infantiles y adolescentes para su desarrollo físico e intelectual.

Todavía las grandes mayorías ignoran los beneficios ancestrales del suero de leche líquido en los seres humanos, nos toca divulgar las teorías científicas que demuestran sus beneficios en aminoácidos ramificados esenciales para mantener nuestra salud en mejor calidad de vida que es el gran anhelo de todos y todas,prolongar la vitalidad o obtener el elixir de la vida.

Suero desmineralizado líquido y en polvo 

Es aquel que se obtiene por la sustracción de una gran proporción de las sales de los sueros líquidos dulces y frescos, a través de procedimientos de electrodiálisis o por el sistema de resinas de intercambio iónico.

Procedimiento 
El suero desmineralizado líquido puede llevarse al estado de polvo por atomización, en cámara secadora, al vacío.

Suero forrajero en polvo 

Es un tipo de suero en polvo que se obtiene del proceso del suero líquido, fresco y dulce, cuando separamos la lactosa que se ha cristalizado en los procesos de concentración y cristalización.

El líquido obtenido en el filtrado de los cristales se mezcla con las aguas de los lavados de estos. Luego se concentran y se pulverizan en cámara secadora al vacío, por atomización.

Lácteos

en:Whey#Uses